Дарко Дамевски (Прилеп, 12. мај 1932 — Скопље, 14. децембар 1983) био је југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Каријера 

Рођен је 12. маја 1932. године у Прилепу. Са 17 година уписао се у тадашњу Државну позоришну школу у ​​Скопљу. Показао је велико интересовање за глуму током свог школовања. Наступао је у Македонском народном позоришту и потом играо у више представа. Прву улогу на филмском платну остварио је 1952. године, филм Фросина у режији Војислава Нановића. 

Након веома успешног наступа у филму Фросина, појавио се у скоро свим филмовима на македонском језику. Глумио је у већини тих филмова споредне улоге, али је касније добијао и главне улоге. Његов физички изглед и физиономија такође су одредили улоге које је тумачио. Ти ликови су углавном били зликовци, са неким изузецима. Познат је по улогама у југословенским филмовима: Мис Стон (1958), Капетан Леши (1960), Обрачун (1962), Брат доктора Хомера (1968), Со (1973) и Доротеј (1981). Током каријере добио је неколико важних награда и признања. Једно од његових највећих достигнућа је награда Златна арена на Филмском фестивалу у Пули (Црно семе 1971). Био је активан на пољу глуме све до смрти. Умро је 1983. године у Скопљу.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1952. || Фросина || /
|-
| 1955. || Вучја ноћ || /
|-
| 1958. || Мис Стон || /
|-
| 1959. || Виза зла || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Капетан Леши || Скендер
|-
| 1961. || Солунски атентатори || /
|-
| 1961. || Мирно лето || Дарко „Левучарот”
|-
| 1962. || Обрачун || /
|-
| 1964. || Под истим небом || /
|-
| 1965. || Дани искушења || Методи
|-
| 1966. || До победе и даље || /
|-
| 1967. || Македонска крвава свадба || /
|-
| 1967. || Лифт горе, лифт доле Кратки филм || /
|-
| 1968. || Планина гнева || Илија
|-
| 1968. || Брат доктора Хомера || /
|-
| 1968. || Вук са Проклетија || Бећир-Ага
|-
| 1968. || Стотиот чекор ТВ филм || Др. Мајски
|-
| 1968. || Лудиот и калугерицата ТВ филм || /
|-
| 1969. || Време без рата || Лазар
|-
| 1969. || Лукава удовица ТВ филм || /
|-
| 1969. || Повратак из раја ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Живот је масовна појава || /
|-
| 1970. || Александра ТВ филм || /
|-
| 1971. || Жеђ || Игнат
|-
| 1971. || Црно семе || Андон Совичанов
|-
| 1971. || Македонски део пакла || Тодор Ангелов-Даскалот (као Дарко Дамески)
|-
| 1971. || Земјаци ТВ филм || /
|-
| 1971. || Пријем ТВ филм || /
|-
| 1972. || Пуцањ || /
|-
| 1973. || Залез зад езерската земја ТВ серија || Манитат
|-
| 1973. || Со || Никола, командант батаљона
|-
| 1975. || Волшебното самарче ТВ серија || /
|-
| 1975. || Илинка ТВ филм ||
|-
| 1975. || Јад || /
|-
| 1976. || Најдужи пут || Секула
|-
| 1977. || Најдужи пут ТВ серија || Секула
|-
| 1977. || Исправи се, Делфина || /
|-
| 1977. || Сослушувањето на железничарот ТВ филм || Началник Дучев 
|-
| 1977. || Вапцаров ТВ филм || Никола Јанков Вапцаров
|-
| 1979. || Курирот на Гоце Делчев ТВ серија || Гоче Делцев
|-
| 1979. || Наши години ТВ серија || Мајстор Атанас
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Оловна бригада || Благоја
|-
| 1981. || Доротеј || Лауш
|-
| 1981. || Црвениот коњ ТВ-филм ||
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || Екрем
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1932.
Умрли 1983.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Прилепчани
Добитници награде Златна арена